Barbier steht für:

 Barbier, ein (heute seltener) Handwerksberuf
 Friseur, als veraltete Berufsbezeichnung

Barbier ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Nicolaus von Barbier (1758–1840), österreichischer Hofbeamter
 Antoine Barbier (1859–1948), französischer Maler
 Antoine-Alexandre Barbier (1765–1825), französischer Bibliothekar und Bibliograph
 Charles Barbier (1767–1841), Hauptmann in der französischen Armee, Entwickler der Nachtschrift
 Daniel Barbier (1907–1965), französischer Astronom
 Edmond-Jean-François Barbier (1689–1771), französischer Chronist
 Elisabeth Barbier (1911–1996), französische Schriftstellerin
 Émile Barbier (1902–??), belgischer Fechter
 Éric Barbier (* 1960), französischer Regisseur und Drehbuchautor
 Euphrasie Barbier (1829–1893), französische römisch-katholische Nonne und Ordensgründerin

 Georges Emile Barbier (1844–1895), französischer Schachkomponist
 Hans D. Barbier (1937–2017), deutscher Journalist (FAZ)
 Henri-Auguste Barbier (1805–1882), französischer Dramatiker und Dichter
 Hubert Barbier (* 1932), römisch-katholischer Bischof
 Jean Barbier d’Aucour (1641–1694), französischer Schriftsteller und Mitglied der Académie française
 Jean-Luc Barbier (* 1951), Schweizer Jazzmusiker
 Jean Paul Barbier-Mueller (1930–2016), Schweizer Geschäftsmann, Kunstsammler und Literat
 Jean-Pierre Barbier (* 1960), französischer Politiker
 Joseph-Émile Barbier (1839–1889), französischer Astronom und Mathematiker
 Jules Barbier (1825–1901), französischer Librettist und Dramatiker
 Marie-Anne Barbier (1670–1742), französische Dramatikerin
 Paul Barbier (1858–1944), französischer katholischer Geistlicher, Verfasser antimodernistischer, antijüdischer und antifreimaurerischer Schriften
 Philippe Barbier (1848–1922), französischer organischer Chemiker
 Renaud Barbier (* 1969), französischer Filmkomponist

 Rudy Barbier (* 1992), französischer Straßenradrennfahrer

Siehe auch:
 Barber, Barbière, Barbières
 Barbier-Paradoxon von Bertrand Russell
 Barbier-Reaktion, chemische Reaktion
 Barbier-Wieland-Abbau, chemische Reaktion
 Der Barbier von Bagdad, Oper
 Der Barbier von Sevilla (Begriffsklärung)
 Der Barbier von Sibirien, Film von Nikita Michalkow
 Der Barbier von Filmersdorf, deutscher Stummfilm (1915)
 Der Dorfbarbier (Begriffsklärung)